Osoby o tym nazwisku:
 Erjon Bogdani – albański piłkarz
 Pjetër Bogdani – rzymskokatolicki duchowny
 Wanda Bogdani – polska śpiewaczka operowa